Са́ндху () — имя собственное; распространено в виде фамилий. Известные носители:
 Сандху, Амарджит Сингх (род. 1954) — угандийский хоккеист на траве.
 Сандху, Раджиндер Сингх (род. 1945) — угандийский хоккеист на траве.
 Сандху, Ники (род. 1962) — канадский хоккеист на траве.
 Сандху, Харнааз (род. 2000) — индийская модель.